Diese Liste enthält alle offiziellen und inoffiziellen Länderspiele der nepalesischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Trainings- und Freundschaftsspiele gegen Vereinsmannschaften sowie gegen Junioren-Auswahlmannschaften werden nicht berücksichtigt. Der nepalesische Fußballverband ANFA wurde 1951 gegründet. Das erste Länderspiel fand am 13. Oktober 1972 gegen China statt.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Sämtliche Ergebnisse sind aus der Sicht Nepals aufgeführt.

 H / A / * = Heimspiel, Auswärtsspiel oder Spiel auf neutralem Platz
 n. V. = nach Verlängerung / i. E. = im Elfmeterschießen
 Unter Anlass werden Freundschaftsspiele nicht extra gekennzeichnet; es finden sich hingegen folgende Abkürzungen:
 WM = Weltmeisterschaft / AM = Asienmeisterschaft und SAM = Südasienmeisterschaft
 AS = Asienspiele und SAS = Südasienspiele
 Fettgeschriebene Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der nepalesischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der nepalesischen Mannschaft

1972 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

2020 bis 2029

Statistik

Gegner nach Kontinentalverbänden

Anlässe

Spielorte

Austragungsorte von Heimspielen

Bilanzen 
Die nepalesische Nationalmannschaft trat bis heute gegen 43 andere Nationalmannschaften aus zwei Kontinentalverbänden an. Darunter befinden sich:
 40 der derzeit abzüglich Nepals 46 Nationalmannschaften der AFC
 2 der derzeit 56 Nationalmannschaften der CAF
 eine der derzeit 55 Nationalmannschaften der UEFA

Gegen eine Nationalmannschaft aus den Kontinentalverbänden CONCACAF, CONMEBOL und OFC hat Nepal bisher nicht gespielt.

Anmerkungen

Weblinks 
 Auflistung der Länderspiele bei EloRatings.net
 Auflistung der Länderspiele (bis Oktober 2003) bei RSSSF.com
 Auflistung der Länderspiele bei Wildstat.com

Nepal
!